Бархов може бити:

 Бархов (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Бархов (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република